Georges et le Code secret (titre original : ) est un roman britannique de Stephen Hawking et Lucy Hawking paru en 2014. Il est le quatrième tome de la série Georges.

Résumé 
Georges et Annie s'ennuient sur la terre ferme, ils rêvent d'aventures... Mais quand des choses étranges se produisent, comme des billets qui sortent des distributeurs, etc., ils comprennent : toutes les machines électroniques sont piratées ! Ils mènent alors l'enquête...

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Livre de vulgarisation scientifique
Roman britannique paru en 2014